Els Sants Màrtirs de Dirraqui eren set cristians (Peregrí, Llucià, Pompeu, Hesiqui, Papi, Saturní i Germà) procedents probablement de Roma o alguna part d'Itàlia, que van fugir de la persecució iniciada sota el regnat de Trajà cap a Macedònia. A Dirraqui (actual Durrës, a Albània), van presenciar el martiri del bisbe Asti, cap de la comunitat cristiana que va ésser crucificat; aquesta visió els va donar coratge i es van declarar cristians. Foren condemnats pel praeses Agrícola i van ésser lligats a una nau i llençats a la mar Adriàtica perquè s'ofeguessin, prop de la costa. Era prop de l'any 120.

Veneració 
Venerats per l'Església catòlica i l'Església ortodoxa, la seva festa és el dia 7 de juliol.

Els seus cossos, portats per les onades a la platja, van ésser recollits pels cristians. La tradició diu que noranta anys després s'aparegueren al bisbe d'Alexandria i li digueren que hi edifiqués un temple al lloc on eren enterrats.

Vegeu també 
 Asti de Dirraqui

Sants albanesos
Sants italians
Sants morts al segle II
Sants catòlics albanesos
Sants cristians universals
Grups de sants màrtirs